K8 puede referirse a:
 AMD Athlon 64, un microprocesador de AMD llamado K8.
 Hongdu JL-8, también conocido como K-8 Karakorum, es un avión de entrenamiento biplaza de 1990.
 Kaliningrad K-8, un misil aire-aire de alcance medio desarrollado por la Unión Soviética en 1955.
 Hispano-Suiza K8, un coche (prototipo) diseñado en 2001 por la Hispano-Suiza.